Raúl Rodríguez puede referirse a las siguientes personas:

 Raúl Rodríguez Quiñones (1974-), músico y guitarrista español;
 Raúl Rodríguez Navarro (1987-), futbolista español;
 Raúl Rodríguez Navas (1988-), futbolista español;
 Raúl Rodríguez Serrano (1973-), futbolista español;
 Raúl Rodríguez da Silva (1943-), actor, periodista y político de izquierda uruguayo;
 Raúl Rodríguez (yudoca), yudoca argentino.